Svanasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svanasjön, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun,  (9 ha)
Svanasjön, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (33,7 ha)
Svanasjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,

Se även
Svansjön (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn